Berger Bach ist der Name folgender Gewässer:

 Berger Bach (Aller), Nebenfluss der Aller
 Berger Bach (Drau), linker Nebenfluss der Drau in Kärnten
 Berger Bach (Ennepe), linker Nebenfluss der Ennepe im Ruhrgebiet
 Berger Bach (Ködnitzbach), linker Nebenfluss des Ködnitzbachs in Osttirol
 Berger Bach (Isel), rechter Zufluss der Isel vor Welzelach, Gemeinde Virgen, Bezirk Lienz, Tirol
 Berger Bach (Leiblach), linker Nebenfluss der Leiblach in Hörbranz, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Siehe auch:
 Bergerbach